Latopolis ist

 der altgriechische Name der Stadt Esna in Ägypten, siehe Esna
 der Name eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche siehe Titularbistum Latopolis

Siehe auch:
 Letopolis